Gerald (motorfiets), een motorfietsenmerk
Gerald (voornaam), een Germaanse voornaam
Gerald (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten